Malato ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Malato (1857–1938), französischer Anarchist und Schriftsteller
 Giusi Malato (* 1971), italienische Wasserballspielerin
 José Carlos Malato (* 1964), portugiesischer Fernseh- und Radiomoderator